Op het toernooi van Wimbledon in 1990 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 27 juni tot en met 8 juli 1990.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste Tsjecho-Slowaakse titelverdedigsters Jana Novotná en Helena Suková wonnen het toernooi. In de finale versloegen zij het als zesde geplaatste koppel Kathy Jordan en Elizabeth Smylie in twee sets. Het was hun vijftiende gezamenlijke titel, de vierde op een grandslamtoernooi. Novotná had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Suková 24.

Nederlandse en Belgische speelsters 
Zes Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Brenda Schultz speelde samen met de Duitse Claudia Kohde-Kilsch – zij bereikten de tweede ronde.
 Carin Bakkum en Kristine Radford (Australië) verloren meteen hun openingspartij.
 Ook Hellas ter Riet en de Britse Samantha Smith strandden in de eerste ronde.
 Voor Manon Bollegraf en Belinda Cordwell uit Nieuw-Zeeland viel het doek eveneens na hun eerste optreden.
 Ingelise Driehuis en Caroline Vis hadden zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – de eerste ronde was daar evenwel hun eindstation.

Er was één Belgische deelneemster:
 Ann Devries en haar Australische partner Kristin Godridge waren als lucky loser tot het toernooi toegelaten – zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1990